В группе 1 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 года выступали сборные Бельгии, ГДР, Шотландии и Швейцарии. По итогам отборочного турнира заветную путёвку в финальную часть получила Бельгия, которая на три очка оторвалась от Швейцарии.

Таблица группы 1 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 

1 гол

 Ян Кулеманс
 Франк Веркаутерен

 Клаудио Сульсер
 Хайнц Херманн
 Марко Шеллибаум
 Жан-Поль Бриггер
 Ален Гейгер

 Пол Старрок
 Эмонн Баннон

 Ханс Рихтер
 Райнер Эрнст
 Рональд Креер

Автоголы

 Хайнц Люди (в пользу Бельгии)
|}

Составы 
В отборочном турнире приняли участие (сыграв хотя бы одну встречу) следующие футболисты:

Главный тренер  Ги Тис

Главный тренер  /Бернд Штанге

|}

Главный тренер  Джок Стейн

Главный тренер  

|}

Примечания

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Евро 1984 на сайте RSSSF

Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Отборочный турнир